Le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants (BAAM) est une association française créée en 2015 à Paris pour aider les personnes migrantes et notamment réfugiées, après l'expulsion de près de 900 réfugiés qui occupaient un lycée du . Le BAAM propose des actions de soutien au quotidien auprès des réfugiés, demandeurs d'asile et migrants (cours de français, aide dans les démarches...), mais aussi des activités culturelles, et interpelle l'opinion publique et les politiques pour améliorer l'accueil des migrants en France.

Organisation 
Le Bureau d'Accueil et d'Accompagnement des Migrants a été créé en 2015 par des collectifs de soutien informels et des militants après l'expulsion des réfugiés et demandeurs d'asile qui occupaient le Lycée Jean Quarré à Paris. C'est une association loi 1901 qui a environ 500 membres. Elle se voit comme un collectif qui n'agit pas sur des bases humanitaires mais sur une solidarité politique. Les prises de décisions sont collectives et le bureau administratif compte 20 personnes : 10 français et 10 migrants érythréens, afghans, soudanais et libyens. L'activité est centrée à Paris mais des développements dans d'autres villes sont prévues.

Actions de soutien 
L'association BAAM propose différentes actions et est présente auprès des réfugiés, demandeurs d'asile et migrants notamment dans les camps et les lieux occupés. Parmi les actions de soutien, le BAAM offre des permanences juridiques et des permanences sociales, un accompagnement à la recherche d'emploi, ou encore des cours de français.

Plaidoyer

Loi Asile Immigration 
Le BAAM a initié une forte mobilisation citoyenne contre la loi Collomb dite Asile Immigration. Il organise des sensibilisations auprès de passants en partageant des récits du parcours de demande d'asile, et organise des manifestations pour contester la dimension répressive du texte.

Réfugiés LGBT+ 
Le BAAM interpelle sur la situation des réfugiés LGBT+ et sur les clichés dont ils souffrent avec une campagne de sensibilisation "Asile, clichés et LGBT". En 2019, Barbara Butch est chargée de la coordination de ce pôle.

Actions culturelles

Pôle culturel 
Le BAAM dispose d'un pôle culturel au sein duquel les membres bénévoles de l'association proposent différents ateliers (yoga, théâtre, musique, dessin etc). Les migrants sont invités à participer à toutes ces activités et à des projets artistiques pour ne pas rester isolés.

BAAM Théâtre 
Des ateliers théâtre sont proposés de manière régulière par le BAAM. Ils rassemblent des réfugiés, migrants et demandeurs d'asile, qui choisissent des sujets (par exemple, la liberté), écrivent les textes, travaillent avec des professionnels pour les jouer et les mettre en scène. Ils ont ainsi pu créer et présenter publiquement un spectacle d'une heure.

Festival Baam Migrants 
Pour donner de la visibilité et soutenir financièrement les actions auprès des migrants, le BAAM organise un festival, dont la première édition aura lieu le . Des célébrités telles que Nekfeu, parrain de l'association, le rappeur Youssoupha ou la chanteuse Jain se partageront la scène.

Références 

Réfugié en France
Droit des étrangers en France
Association de défense des droits des étrangers en France
Droits de l'homme
Droit de l'intérêt public
Association française fondée en 1972